Kuivatkarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivatkarit, Kuusamo, Norra Österbotten, 
 Kuivatkarit, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Kuivatkarit, Salo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar